Hodúr je příjmení více osob:

 Ivan Hodúr (* 1979) – slovenský fotbalista
 Ján Hodúr (* 1957) – slovenský fotbalista
 Peter Hodúr (* 1951) – slovenský fotbalista